Trud ima više značenja:

 trud – ljudski rad
 trud – trudnoća
 trud (gljiva), gljiva koja raste na stablu drveta
 , naselje u opštini Marica, Bugarska
 , bugarske novine
 , ruske novine
 FK Trud Tula – bivši naziv za FK Arsenal Tula, ruski fudbalski klub
 TRNK pseudouridinska13 sintaza, enzim

Vidi još
 Trudovi